Вёрингсфоссен () — водопад в Норвегии.

Водопад Вёрингсфоссен находится на реке  в коммуне Эйдфьорд в фюльке . Его общая высота — 182 метра, высота свободного падения воды — 145 метров.

Уровень воды в реке регулируется в соответствии с потребностями электростанций, но есть требования для минимального расхода воды 12 м³ воды в секунду в течение летнего сезона.

Примечания 

Водопады Норвегии
Бассейн Северного моря
Водные объекты фюльке Вестланн